Marinefliegergeschwader steht für folgende Verbände der Deutschen Marine:

 Marinefliegergeschwader 1
 Marinefliegergeschwader 2
 Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“
 Marinefliegergeschwader 4
 Marinefliegergeschwader 5

Siehe auch:
 Geschwader
 Marineflieger